The Real Me – singolo dei The Who
 The Real Me – singolo dei W.A.S.P.